( en graphie cyrillique serbe, prononcer « Oï, svietla maïska zoro », Ô brillante aube de mai) est depuis 2004 l'hymne national du Monténégro.

L'hymne provient d'une chanson populaire  (Ô, brillante aube de l'héroïsme). Les paroles ont d'abord été adaptées par Sekula Drljević qui souhaitait en faire l'hymne du Monténégro indépendant durant la Seconde Guerre mondiale, avant d'être revues pour la version actuelle.

Paroles

Texte officiel

Translittération 
Ce texte ne contient pas de caractères spécifiques au monténégrin.

Notes et références

Liens externes 
  Ој јунаштва свијетла зоро, version de 1863, en cyrillique,   de la chanson Oj junaštva svijetla zoro ("Ô, brillante aube de l'héroïsme"),  dont l'hymne est tiré.

Hymne national
Musique monténégrine